

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2, w tym 1 podstawowa
 Szklary Dolne – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. polkowickim, w gminie Chocianów
 Szklary Dolne – kolonia wsi Szklary Dolnew woj. dolnośląskim, w pow. polkowickim, w gminie Chocianów